Andreas Feldtkeller ist der Name folgender Personen:

* Andreas Feldtkeller (Stadtplaner) (* 1932), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Andreas Feldtkeller (Theologe) (* 1961), deutscher Theologe